Джи́мми До́нальдсон (; , США), более известен под псевдонимом MrBeast, — американский видеоблогер, деятель шоу-бизнеса, создатель одноимённого канала на YouTube. Он считается пионером жанра видео на YouTube, посвященного съёмкам дорогостоящих трюков. В январе 2023 года количество подписчиков его канала достигло 130 млн человек, что сделало его четвёртым по числу подписчиков на платформе.

Помимо проекта MrBeast, Дональдсон ведёт YouTube-каналы Beast Reacts, MrBeast Gaming, MrBeast 2 (бывший MrBeast Shorts), и благотворительный канал Beast Philanthropy. Ранее он вёл канал MrBeast 3 (изначально MrBeast 2), который сейчас неактивен. Дональдсон был одним из 10 самых высокооплачиваемых ютуберов 2020 года. Является одним из основателей компаний MrBeast Burger, Feastables, Team Trees — фонда по сбору средств для организации , который собрал более 23 млн долларов, и  — фонда по сбору средств для  и The Ocean Cleanup, который собрал более 30 млн долларов. Дональдсон трижды получал награду Creator of the Year на церемонии  в 2020, 2021 и 2022 годах; он также получил награду Favorite Male Creator на Kids’ Choice Awards в 2022 году.

Биография 
Джимми Дональдсон родился 7 мая 1998 года в штате Канзас. Он вырос в Гринвилле, штат Северная Каролина. У него есть старший брат по имени CJ (СиДжей), которому принадлежит канал под названием «MrBro». В 2016 году Дональдсон окончил Гринвильскую христианскую академию и в конце того же года поступил в Восточно-Каролинский университет, но в итоге бросил учёбу. В старших классах у Дональдсона была диагностирована болезнь Крона, он открыто заявлял об этом, однако говорит о ней нечасто.

Карьера

История канала MrBeast 
Дональдсон начал вести свой канал на YouTube в феврале 2012 года в возрасте 13 лет под названием «MrBeast6000»; он выпускал разнообразный контент, от летсплеев и до видеороликов, в которых оценивал богатство других ютуберов. Тем не менее, его видео оставались в относительной неизвестности — в среднем около тысячи просмотров каждое — до выхода его «подсчета до 100 000» 2017 года, которое собрало десятки тысяч просмотров всего за несколько дней. Каналом управляет основанная в Далласе компания по управлению талантами Night Media.

Контент и стиль 
Джимми часто делает ролики, в которых жертвует тысячи долларов стримерам на Twitch, многие из которых спонсируются (хотя в прошлом он делал пожертвования без спонсора). В январе 2017 года Дональдсон опубликовал почти однодневное видео, в котором считал до 100 000. Эксперимент занял у него 40 часов, поэтому некоторые части он ускорил, чтобы уложиться под 24 часа. Дональдсон пропустил числа 81 933 и 99 913 и насчитал 24 219 три раза. Последующее видео под названием «Подсчет до 200 000 (Дорога к миллиону)» было загружено в следующем месяце, по словам ютубера, его тоже пришлось ускорить, поскольку полные пятьдесят пять часов превышали лимит загрузки YouTube. Также Джимми попытался разбить стекло, используя сотню мегафонов, час наблюдал высыхание краски и безуспешно пытался крутить спиннер в течение дня. В марте 2019 года он организовал и снял в Лос-Анджелесе Battle-Royale в реальной жизни с призом в 200 000 долларов.

Дональдсон публикует свои необычные акты благотворительности: предоставление вещей на 100 тысяч долларов в приюты для бездомных в декабре 2018 года, пожертвование 32 тысяч долларов на Программу раненых ветеранов армии, 70 тысяч долларов на Детскую исследовательскую больницу Святого Иуды и 10 тысяч долларов в местный приют для животных в Лос-Анджелесе. Во время битвы PewDiePie и T-Series, за звание самого популярного канала на YouTube, MrBeast купил рекламные щиты и рекламу на радио, чтобы помочь PewDiePie привлечь больше подписчиков, чем T-Series; на Супербоул Llll он с помощниками, на одежде у которых было написано «Sub 2 PewDiePie» купил несколько мест. Дональдсон также загрузил видео, которое является самым залайканным немузыкальным видео, и 17-е по видео в целом по состоянию на 15 декабря 2019 года.

Американская «Игра в кальмара» 
25 ноября 2021 года, когда был популярен корейский сериал «Игра в кальмара», Джимми опубликовал видео под названием «$456,000 Squid Game In Real Life!». За несколько часов после публикации ролика MrBeast набрал около 1,5 миллионов подписчиков за 24 часа благодаря популярности «Игры в кальмара». За месяц он набрал 9,5 миллионов подписчиков, что на 400 тысяч больше, чем у индийского ютубера CarryMinati, тем самым установив новый рекорд YouTube.

Бизнес-модель

Finger on the App 
В июне 2020 года Дональдсон в сотрудничестве с бруклинским арт-коллективом MSCHF выпустил разовую многопользовательскую мобильную игру Finger on the App. Согласно правилам игры, пользователи прикасаются к экрану телефона, и тот, кто последним уберет палец от экрана, выигрывает 25 тыс. долларов. По итогам игры четыре человека выиграли по 20 тыс. долларов, продержав палец на устройстве более 70 часов. По слухам, игра была настолько успешной, что в декабре 2020 года планировалось выпустить продолжение под названием Finger on the App 2. Однако игра была отложена до февраля, а затем перенесена на март 2021 года. В отличие от предыдущей игры, в этот раз главный приз составил 100 тыс. долларов. Победитель удерживал палец на экране телефона около 51 часа; участник, занявший второе место, также получил приз в размере 20 тыс. долларов.

MrBeast Burger 
В ноябре 2020 года Уилл Хайд, продюсер ютуб-канала MrBeast, в статье для газеты The Wake Weekly сообщил, что Дональдсон запустит виртуальный ресторан MrBeast Burger в декабре 2020 года. По словам Хайда, в процессе разработки концепции ресторана его команда сотрудничала с компанией Virtual Dining Concepts. Он заявил, что MrBeast Burger будет продавать франчайзинговые права на реализацию бургеров ресторанам по всей территории США, а клиенты смогут заказывать бургеры через службы онлайн-доставки. В августе 2022 года Дональдсон объявил, что откроет бургерную MrBeast в торговом центре American Dream Mall в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, которая станет его первым рестораном в США. Открытие ресторана состоялось 4 сентября 2022 года.

Feastables 
В январе 2022 года Дональдсон объявил о создании новой продовольственной компании под названием Feastables, которая стала выпускать шоколадные батончики под собственной маркой MrBeast Bars. В момент начала продаж было предложено 3 вкуса батончиков: оригинальный, миндальный и хрустящий с киноа. Запуск проекта сопровождался лотереей с призами на сумму более 1 млн долларов, среди которых было 10 обладателей главного приза, которые получили шанс побороться за шоколадную фабрику в одном из будущих видео. В июне 2022 года было выпущено видео, в котором Гордон Рамзи выступил в роли судьи конкурса на лучший десерт и был разыгран денежный приз в размере 500 тыс. долларов.

Благотворительность

Team Trees 

25 октября 2019 года, в 19:00 (UTC) Джимми вместе с бывшим инженером NASA и ютубером Mark Rober организовали совместный проект по сбору средств на высадку 20 000 000 деревьев на YouTube. Они утверждают, что пожертвовали 20 000 000 долларов в фонд Arbor Day Foundation, занимающийся посадкой деревьев. Их посадят не ранее 2022 года. 19 декабря, этого же года цель в 20 000 000 долларов была превышена.

Идею поддержали многие известные люди, такие как: Илон Маск, Джек Дорси, PewDiePie, Jacksepticeye, Маркус Браунли и т. д.

Критика 
В мае 2018 года Дональдсон был подвергнут критике со стороны Тейлор Лоренц из The Atlantic за его якобы гомофобные твиты. В ответ он заявил: «я ни в коем случае никого не оскорбляю, что бы я ни делал».

Примечания

Комментарии

Источники 

Ютуберы США
Википедия:Биографии современников
Лауреаты Shorty Awards
Филантропы США